Přenos výkonu je možno realizovat různými způsoby:

 elektrický přenos výkonu
 mechanický přenos výkonu
elektromechanický přenos výkonu
hydraulický přenos výkonu
hydrodynamický přenos výkonu
hydrostatický přenos výkonu
hydromechanický přenos výkonu